«Чудо на 34-й улице» — это название имеют несколько фильмов:

 «Чудо на 34-й улице» — фильм 1947 года с Морин О`Хара и Джоном Пэйном в главных ролях.
 «Чудо на 34-й улице» — фильм 1994 года, четвёртый римейк фильма 1947 года с Марой Уилсон, Диланом МакДермотом, Ричардом Аттенборо и Элизабет Перкинс.

См. также 
 34-я улица